Оленьи рога:
 Оленьи рога
 Оленьи рога (фильм)